Бриссаго-Вальтравалья () — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.

Население составляет 1050 человек (2008 г.), плотность населения составляет 175 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 21030. Телефонный код — 0332.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий, празднование 23 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/